Christian Schwarz-Schilling (ur. 1930) – niemiecki polityk, od 31 stycznia 2006 do 30 czerwca 2007 Wysoki Przedstawiciel dla Bośni i Hercegowiny.
 Claus Schilling (1871–1946) – zbrodniarz hitlerowski, lekarz, który przeprowadzał pseudoeksperymenty medyczne w obozie koncentracyjnym Dachau.
 Gustav Schilling (1805–1880) – niemiecki muzykograf i leksykograf.
 Kazimierz Schilling (1943–2006) – doktor astronomii, współtwórca, pracownik i dyrektor Planetarium w Olsztynie, laureat tytułu „Zasłużony dla Torunia”.
 Peter Schilling (ur. 1956) – niemiecki piosenkarz, wykonawca muzyki synth pop
 Tom Schilling (ur. 1982) – niemiecki aktor.